Les Voûtes d'Alger sont des voûtes étagées situées près du port d'Alger. Construites de 1860 à 1866, les voûtes supportent le front de mer de la ville d'Alger . 

Les voûtes d'Alger abritent des commerces et des restaurants. Elles sont un patrimoine architecturale unique en son genre en Algérie et en méditerranée .

Histoire 

Les voûtes d'Alger étagées, construites entre 1860 et 1866, supportaient les deux principaux boulevards, le boulevard Zighoud-Youcef et le boulevard Che-Guevara.

Du temps du gouvernorat d'Alger, l'ex-gouverneur Cherif Rahmani voulait les transformer en galeries et espaces d’exposition d'objets d’artisanat. Mais, le projet n'a jamais vu le jour.

Le , une convention est signée entre la Régie foncière de la ville d'Alger et l'établissement public d'aménagement Euroméditerranée de Marseille pour la réhabilitation des Voûtes d'Alger.

Notes et références 

Voûte 
Alger
Monument en Algérie